Изделие В — название военной техники советской разработки.
Бе-42 — многоцелевой гидросамолет. 
Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец